Brollo bezeichnet die italienischen Orte

 Brollo, Ortsteil von Figline Valdarno

zudem ist er der Nachname von

 Basile Brollo, (auch als Basile de Glemona bekannt, 1648–1704), italienischer Missionar
 Jakob Brollo (ital. Giacomo Brollo, 1834–1918), friulischer Maler (Kaisertum Österreich)
 Pietro Brollo (1933–2019), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Udine

Siehe auch:
 Brolo